Ла И има више значења:

 Ла И (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла И (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла И (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла И, Атојак (Кокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла И (Озолотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла И (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла И (Ла Компањија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла И (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла И (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику